Il doppio  del Bank Austria Tennis Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Maks Mirny e Andy Ram erano i campioni uscenti, ma quest'anno hanno scelto di non partecipare.

Łukasz Kubot e Oliver Marach hanno battuto in finale Julian Knowle e Jürgen Melzer, con il punteggio di 2-6, 6-4, [11-9].

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti)

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (campioni)
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (finale)

Tabellone

Parte alta

Collegamenti esterni
 

Bank Austria Tennis Trophy 2009
ATP World Tour 2009